Овандо:

 Овандо — город в Республике Конго, столица области Кювет.
 Овандо, Николас де (ок. 1460—1511) — испанский конкистадор, третий испанский губернатор Гаити.
 Овандо Кандиа, Альфредо (1918—1982) — боливийский политический и военный деятель, генерал.